Botanischer Garten München steht für folgende Parkanlagen in München:

 Alter Botanischer Garten (München), am Lenbachplatz
 Botanischer Garten München-Nymphenburg, der sich an den Nymphenburger Park anschließt